ГНБ — многозначная аббревиатура:
 ГНБ — горизонтальное направленное бурение, или горизонтально-наклонное бурение.
 ГНБ — гексанитробензол.
 ГНБ — государственная научная библиотека.
 ГНБ — Госслужба национальной безопасности (Киргизия).
 ГНБ — Галисийский националистический блок (Испания).

См. также 

 ГНБС